Bridge Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bridge Street Historic District (Las Vegas, New Mexico), NRHP-ID: 78001824
 Bridge Street Historic District (Montgomery, New York), NRHP-ID: 80002736